When a Stranger Calls (1979), een horrorfilm uit 1979
 When a Stranger Calls (2006), remake van de horrorfilm uit 1979